Гошко — фамилия.

 Гошко, Валерий Семёнович (род. 1945) — народный художник РФ (2018).
 Гошко, Владимир Николаевич (1919—1940) — украинский националист.